

Codici 
 A61 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tortona
 A61 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A61 – autostrada francese Tolosa Sud – A9 Narbonne Sud